Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT (skrót. B.I.S. FORMAT) – polski producent programów komputerowych z dziedziny księgowości, obsługi firm, edukacji i rozrywki.

Firma powstała w 1991 roku, skupiając się w pierwszych latach na produkcji programów z zakresu księgowości. Z czasem firma zaczęła produkować również programy edukacyjne oraz gry logiczne. Firma posiada certyfikat ISO 9001.

Programy i gry 
 SKP Super Księga Podatkowa (od 1994) - program do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego dla firm oraz dla biur rachunkowych
 SAMozatrudnienie (od 2004) - program dla obsługi jednoosobowej firmy
 Prowadź Firmę (od 2004) – seria prostych programów dla firm: Fakturowanie, minMagazyn, Delegacje
 Akademia Umysłu (od 2007) – 2 serie programów z ćwiczeniami rozwijającymi możliwości umysłu:
 Pamięć 
 Koncentracja 
 Szybkie czytanie 

 Akademia Umysłu JUNIOR (od 2011) – seria gier edukacyjnych, która bawi, uczy oraz rozwija pamięć i koncentrację uwagi u dzieci w wieku 5-9 lat

 PIT Format (od 2007) - profesjonalne narzędzie do sporządzania rocznych zeznań podatkowych

Nagrody i wyróżnienia 
 tytuł „Solidna Firma 2003”
 tytuł „Firma Fair Play"

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna firmy

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne